Roger Morris kan syfta på flera personer, bland andra:
Roger Morris (arkitekt) (1695-1749)
Roger Morris (militär) (1717-1794)
Roger Morris (amerikansk författare) (född 1937)
Roger Morris (engelsk författare) (född 1960)